Ken Tokura (Shibuya, 16 de junho de 1986) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Consadole Sapporo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Cerezo Osaka